

Лагутовка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Лагутовка — присілок, Суразький район, Брянська область